Svenska damhockeyligan 2020/2021 var den fjortonde säsongen i damernas högsta serie i ishockey sedan Riksserien startade och femte säsongen med det nya namnet Svenska damhockeyligan. Serien startade 12 september 2020 och avslutas 26 februari 2021. Serien spelas med tio lag i 36 omgångar. De åtta främsta lagen går vidare till SM-slutspel. Eftersom de lägre divisionerna grundspel ställdes in, blev det inget kvalspel till 2021/2022.

Deltagande lag

Grundserien 
Serien spelas mellan den 12 september 2020 och 26 februari 2021

Poängtabell

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler
Matcher spelades i Bäst av 3
Luleå–AIK

Djurgården–Linköping

Brynäs–SDE

HV71–Modo

Semifinaler
Matcher spelas i Bäst av 5

Luleå–Djurgården

Brynäs–HV71

Final
Matcher spelas i Bäst av 5
Luleå–Brynäs

Referenser

Externa länkar 
 Svenska Damhockeyligan (officiell hemsida)

Sport i Sverige 2020
Sport i Sverige 2021
Ishockeysäsongen 2020/2021
2020/2021